Captain Tom kan staan voor
 Tom Moore (militair) (1920), Brits militair en fondsenwerver
 Een stripalbum van Franz Drappier